J — letra do alfabeto latino
Ĵ — letra do esperanto
 Jota AG — empresa da Suíça
 Jota (música) — dança e música da Espanha
 Jota Quest — banda musical brasileira.
 JOTA (site) - site brasileiro

Desambiguações de letras